Große Sinfonie ist der Beiname mehrerer Kompositionen:

 40. Sinfonie (Mozart), „Große“ Sinfonie in g-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart
 Große Sinfonie in C-Dur von Franz Schubert
 Große Sinfonie in c-Moll (Marxsen) von Eduard Marxsen
 Große Sinfonie (in A-Dur) (nach op. 47 von Beethoven) (Marxsen) von Eduard Marxsen
 Große Sinfonie in a-Moll (nach einer Sonate von F. Schubert (D 845)) (Marxsen) von Eduard Marxsen
 Große Sinfonie in A-Dur (Marxsen) von Eduard Marxsen
 Große Sinfonie in g-Moll (Marxsen) von Eduard Marxsen